Fawcett puede hacer referencia a:

Apellido 
 César Fawcett (1984), futbolista colombiano.
 Edna H. Fawcett (1879–1960), botánica y especialista en fitopatología estadounidense.
 Farrah Fawcett (1947-2009), actriz estadounidense.
 Fausto Fawcett, nombre artístico de Fausto Borel Cardoso (1957), cantautor, guitarrista rítmico, actor y guionista brasileño.
 George Fawcett (1860–1939), actor teatral y cinematográfico estadounidense.
 Joan Fawcett (1937—2015), política canadiense.
 Joy Fawcett (1968), exfutbolista profesional estadounidense.
 Millicent Fawcett (1847-1929), feminista, intelectual, líder política y sindical y escritora británica.
 Percy Fawcett (1867–1925), militar, arqueólogo y explorador británico.
 Philippa Fawcett (1868-1948), matemática y educadora inglesa
 William Fawcett (1851-1926), botánico británico.

Otros usos 
 Fawcett Comics, subsidiaria de Fawcett Publications, editor de cómics.
 Fawcett Publications, editorial norteamericana.